Mogens Jacobsen kan henvise til flere personer:

 Mogens Jacobsen (arkitekt) (1911-1970) – dansk arkitekt
 Mogens Jacobsen (kunstner) (født 1959) – dansk mediekunstner
 Mogens Juel Jacobsen (1890-1971) – dansk direktør og oldermand